Пьяных — русская фамилия.

Известные носители 
 Пьяных, Владимир Дмитриевич (род. 1951) — советский, украинский футболист и спортивный арбитр.
 Пьяных, Глеб Валентинович (род. 1968) — российский журналист, телеведущий, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Пьяных, Дмитрий Сергеевич (род. 1992) — депутат ГД РФ 7-го созыва.
 Пьяных, Иван Емельянович (1863 или 1865—1929) — русский крестьянин, революционер, депутат Государственной думы II созыва от Курской губернии.